Китайская народная республика участвовала в зимних Олимпийских играх 2002, и завоевала восемь медалей.

Медалисты 

Страны на зимних Олимпийских играх 2002 года
2002